Цыплако́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Цыплаков, Александр Викторович (род. 1956) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Цыплаков, Алексей Юрьевич (род. 2001) — российский хоккеист.
 
 
 Цыплаков, Даниил Александрович (род. 1992) — российский прыгун в высоту.
 Цыплаков, Иван Алипиевич (1822—1888) — российский купец и промышленник.
 Цыплаков, Максим Викторович (род. 1998) — российский хоккеист.
 Цыплаков, Руслан Петрович (род. 1975) — украинский автогонщик и предприниматель.
 Цыплаков, Юрий Алексеевич (род. 1970) — советский и российский хоккеист; судья.



Топоним 
 Цыплаков — хутор, Новоузенский район, Саратовская область, Россия